Envie peut désigner :
 En religion, un désir qui échappe à la raison. Par opposition, le désir raisonné se nomme la volonté.
 En médecine, le nom populaire de certains angiomes ou « taches de vin ». Ce terme désigne également un petit filet de peau qui se détache autour des ongles.
 En psychanalyse, l'envie est un affect : 
 Envie du pénis que Sigmund Freud décrit chez la femme
 Envie et gratitude, élaborée comme affect primordial par Melanie Klein et liée à son envers la gratitude.
 Envie, une commune italienne de la province de Coni.
 Envie est le titre d'un des albums de Rose Laurens sorti en 1996.

Géographie 
 Rivière des Envies, cours d'eau du Canada, située dans la province de Québec.